Силистра — многозначный термин:

 Силистра — портовый город на северо-востоке Болгарии.
 Силистра — провинция (вилайет) Османской империи, также иногда называемый Провинцией Ози. 
 Силистра — община в Болгарии, входит в состав Силистренской области.

См. также 
 Силистрия (значения)